Платья-де-Пальма (, ) — пляж протяжённостью в 6 километров на южном побережье острова Мальорка, частично входящие в городскую черту столицы Балеарских островов, города Пальма-де-Мальорка.

Описание 

Протянувшийся вдоль средиземноморского берега бухты Пальма пляж проходит через следующие поселения: С'Ареналь, Кан-Пастилья, Кан-Пере-Антони, Эль-Коль-дьен-Рабасса, Лес-Меравельес и Эль-Молинар. В обиходе ныне используется каталонское обозначение этой местности, Платья-де-Пальма. Испанский вариант, Playa de Palma, имел официальный статус лишь во времена франкистов.

Характерный признак Платья-де-Пальма — неравномерное распределение на всём его протяжении 15 нумерованных пляжных баров, т. н. «бальнеарос» (Balnearos), которые служат также для обозначения местности при перемещениях городским транспортом. Особенно известен в Платья-де-Пальма бальнеарос № 6 (на немецкий манер «Баллерманн 6»), одно из наиболее ярких, массовых и шумных мест этого курортного побережья, место концентрации туристов из Германии. Наиболее популярными здесь являются такие центры развлечений, как «Верхняя Бавария» (Oberbayern), «Пивной король» (Bierkönig) и «Мега-Парк» (Mega-Park), посещаемые почти исключительно немцами, и в которых обслуживает немецкий персонал, подаётся немецкое пиво и исполняются немецкие песни.

Собственно же Платья-де-Пальма протянулась от пляжа Марина в Кан-Пастилья (бальнеарос 9-15), восточном районе Пальма-де-Мальорка, и до пляжа Марина городка С’Ареналь (бальнеарос 1-4). Вся территория от пляжа вглубь острова на 300—500 метров застроена гостиницами и отелями, которых здесь насчитывается около 250, с 50 тысячами мест для отдыхающих (одна из наиболее высоких концентраций койко-мест для туристов в мире). В зимнее время года бары-бальнеарос на пляже, как и большинство отелей, закрываются.

Курорты Испании
Пальма-де-Мальорка
Пляжи Испании